

Przedsiębiorcy 
 Bernardo Hernández Blázquez – hiszpański przedsiębiorca, założyciel fabryki BEHER
 Bernardo Hernández González (ur. 1970) – hiszpański przedsiębiorca i inwestor

Sportowcy 
 Bernardo „Manolete” Hernández Villaseñor (ur. 1942) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Bernardo Hernández de León (ur. 1993) – meksykański piłkarz